Lünette (franz. lunette, ‚kleiner Mond‘) steht für:
 Lünette (Bildende Kunst), halbkreisförmig gerahmte Wandfelder, auch „Bogenfelder“ genannt
 Lünette (Drehen), auch „Setzstock“ genannt, Stützvorrichtung bei Drehmaschinen
 Lünette (Festungsbau), selbständiges Festungswerk, das im Grundriss einer Bastion ähnelt
 Lünette (Geologie), bogenförmige, relativ niedrige Einzeldüne
 Lünette (Guillotine), Holzkragen für den Hals bei der Guillotine
 Lünette (Uhr), ein Zierring als Teil des Uhrgehäuses

Siehe auch:

 Lynette
 Lunula
 Möndchen